Bowen Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bowen Lake (Garfield County, Colorado)
 Bowen Lake (Grand County, Colorado)
 Bowen Lake (Levy County, Florida)
 Bowen Lake (Washington County, Florida)
 Bowen Lake (Illinois)
 Bowen Lake (Indiana)
 Bowen Lake (Michigan)
 Bowen Lake (Montana)
 Bowen Lake (South Carolina)
 Bowen Lake (Washington)